Barszczewo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Choroszcz 
 Barszczewo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Michałowo
 Barszczewo – dawna gromada w województwie białostockim, w powiecie białostockim
 Barszczewo – dawna gmina wiejska w województwie białostockim